Блазер, Исаак — раввин и общественный деятель.
 Блазер — голландское рыболовное парусное судно второй половины XIX века — начала XX века. 
 Blaser R93 — охотничий карабин производства немецкой фирмы «Блазер».